«Афера» () — художественный фильм режиссёра Джорджа Роя Хилла, вышедший на экраны в 1973 году. Как и в предыдущем фильме Хилла, «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», главные роли сыграли Роберт Редфорд и Пол Ньюман.

Лента получила 10 номинаций на премию «Оскар» и выиграла в 7 из них, в том числе в номинации «Лучший фильм года». Фильм считается классикой жанров «фильм-ограбление» и «бадди-муви». Кроме того, большой популярностью пользуется музыкальная тема к фильму (регтайм Скотта Джоплина The Entertainer).

Десять лет спустя режиссёром  был поставлен сиквел «», в котором ни Редфорд, ни Ньюман участия не принимали.

Сюжет 
Фильм условно делится на 7 частей, разделенных рисованными заставками: The Players («Игроки»), The Set-up («Заговор»), The Hook («Крючок»), The Tale («Легенда»), The Wire («Телеграф»), The Shut-out («Неувязка»), The Sting («Афера»).

Пригород Чикаго — Джолит, 1936 год. Двое уличных мошенников — молодой Джонни Хукер (Роберт Редфорд) и пожилой Лютер Коулман (Роберт Эрл Джонс) — случайно обкрадывают курьера, работающего на влиятельного босса мафии Дойла Лоннегана (Роберт Шоу), который сразу же организует погоню за ними. Джонни удается скрыться, а Лютер становится жертвой бандитов. Джонни отправляется к старому приятелю Лютера Генри Гондорфу (Пол Ньюман), аферисту экстра-класса, и предлагает отомстить Лоннегану за смерть своего друга и коллеги. Генри соглашается.

Начинается разработка и реализация сложного плана аферы. Прежде всего, узнают о слабом месте Дойла — он шулер и любит поиграть в покер, обыгрывая противников в поездах. Генри прикидывается, будто бы он хозяин солидной букмекерской конторы, и оказывается в одном поезде с Лоннеганом. В ходе игры Гондорф выигрывает у Лоннегана  долл. и выводит того из душевного равновесия. Лоннеган хочет отомстить Гондорфу, и тот подсылает к нему Джонни Хукера со специально разработанной легендой. Хукер якобы сам хочет отомстить Гондорфу и готов сдать Лоннегану способ, как можно обанкротить крупной ставкой его букмекерскую контору.

Гондорф предусматривает несколько отвлекающих маневров. Он учитывает то, что Гондорфа ищет ФБР, а за Хукером охотится коррумпированный полицейский и идут по пятам наёмные убийцы Лоннегана. Тем временем в Чикаго готовится подставной офис конторы, которая работает по телеграфу со ставками на лошадиных бегах. Собирается целая бригада подставных «игроков» и «сотрудников» конторы. Хукер рассказывает Лоннегану технологию, как он собирается «отомстить» шефу. По его словам, у него есть свой человек в телеграфной компании Western Union, и тот может сдать нужную лошадь в нужном забеге за несколько минут до того, как информация попадёт в букмекерские конторы страны. Мошенники даже показывают офис и подкупленного сотрудника Western Union. Лоннеган дважды делает пробную ставку, и вроде бы всё работает, как и было предсказано. После этого он решается на главную ставку в 500 тыс. долл. и проигрывает, в точности согласно плану аферистов.

Могущественный мафиозо должен расстаться с деньгами без лишних жертв, и поэтому напоследок задуман завершающий манёвр. Гондорф и Хукер имитируют собственную смерть в перестрелке от внезапно нагрянувших «агентов» ФБР, Лоннегана же уводят под тем предлогом, чтобы он не оказался замешан в скандальной истории.

В ролях 

 Роберт Редфорд — Джонни «Келли» Хукер
 Пол Ньюман — Генри «Шоу» Гондорфф
 Роберт Шоу — Дойл Лоннеган
 Чарльз Дёрнинг — лейтенант Уильям Снайдер
 Рэй Уолстон — Джей Джей Синглтон
 Айлин Бреннан — Билли
 Гарольд Гулд — Кид Твист
 Джон Хеффернан — Эдди Найлз
 Дана Элкар — агент Полк
 Джек Кихоу — Джо Эри
 Димитра Арлисс — Лоретта Салино
 Роберт Эрл Джонс — Лютер Коулман
 Чарлз Диркоп — Флойд
 Салли Кёркланд — танцовщица бурлеска Кристал
 Кен Сэнсом — сотрудник Western Union

 Музыка 
Фильм известен музыкой, сопровождающей титры, — это регтайм The Entertainer'', написанный Скоттом Джоплином в 1902 году (звучит в аранжировке Марвина Хэмлиша). При этом в 1930-х годах, когда происходит действие фильма, регтайм давно вышел из моды. Фильм «Афера» послужил одной из причин возрождения интереса к регтайму в Северной Америке в 1970-х годах.

Награды и номинации 
 1973 — премия Национального совета кинокритиков США за лучший фильм.
 1974 — 7 премий «Оскар»: за лучший фильм (Тони Билл, Джулия Филлипс, Майкл Филлипс), за лучшую режиссуру (Джордж Рой Хилл), за лучший оригинальный сценарий (Дэвид Уорд), за лучшую музыку (Марвин Хэмлиш), за лучшую работу художника-постановщика (Генри Бамстэд, Джеймс Пэйн), за лучшие костюмы (Эдит Хед), за лучший монтаж (Уильям Рейнольдс). Также лента была номинирована на премии за лучшую мужскую роль (Роберт Редфорд), лучшую операторскую работу (Роберт Сёртис), лучший звук (Рональд Пирс, Роберт Бертран).
 1974 — премия «Давид ди Донателло» лучшему зарубежному актеру (Роберт Редфорд).
 1974 — премия Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Джордж Рой Хилл).
 1974 — номинация на премию Эдгара Аллана По за лучший художественный фильм (Дэвид Уорд).
 1974 — номинация на премию «Золотой глобус» за лучший сценарий (Дэвид Уорд).
 1974 — номинация на премию Гильдии сценаристов США за лучшую оригинальную драму (Дэвид Уорд).
 2005 — лента включена в Национальный реестр фильмов.

Киноляпы 

 В 1:24:00 в кадре видна наружная реклама виски Ezra Brooks, который появился в 1957 году. При этом по сюжету действие фильма происходит в 30-х годах 20 в.

Примечания

Ссылки 

 Трейлер
 Обзор и критика фильма Роджер Эберт

Фильмы США 1973 года
Бадди-муви США
Фильмы-ограбления США
Фильмы о мафии
Фильмы о Чикаго
Фильмы о мести
Фильмы об аферистах
Фильмы — лауреаты премии «Оскар»
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы Universal Pictures
Кинокомедии США
Кинокомедии 1973 года
Национальный реестр фильмов
Фильмы с музыкой Марвина Хэмлиша